23rd Street – ulica na Manhattanie
 23rd Street – stacja Port Authority Trans-Hudson

 Stacje metra w Nowym Jorku: 
 23rd Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway Line
 23rd Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway – Seventh Avenue Line
 23rd Street – stacja metra w Nowym Jorku na Eighth Avenue Line
 23rd Street – stacja metra w Nowym Jorku na Lexington Avenue Line
 23rd Street – stacja metra w Nowym Jorku na Sixth Avenue Line